Sablin ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Wadimowitsch Sablin (* 1968), russischer Politiker und Oberst der Reserve
 Waleri Michailowitsch Sablin (1939–1976), sowjetischer Korvettenkapitän

Auch:
 Sablin (Kursk), Weiler im Rajon Kursk, Oblast Kursk